HK CSKA Moskva () er en professionel russisk ishockeyklub fra Moskva, der spiller i den Kontinentale Hockey-Liga. Klubben er indehaver af rekorderne for flest vundne sovjetiske mesterskaber (32 i alt, heraf 13 i træk) og flest vundne Europa Cup-titler (20). Holdet er ejet af Ruslands største olieselskab, Rosneft, som den russiske stat er hovedejer af.

Ishockeyklubben er en afdeling af CSKA Moskva, som bl.a. også har afdelinger for fodbold, håndbold, basketball, volleyball, bandy, vandpolo, futsal og strandfodbold.

Historie 

Klubben blev grundlagt i 1946 under navnet CDKA (Tsentralnyj Dom Krasnoj Armii – Den Røde Hærs Centrale Hus), hvilket refererede til hærens center i Moskva. I perioden 1952-54 var navnet var CDSA ("Røde Hær" blev erstattet af "Sovjetiske Hær"). I 1955-59 var navnet CSK MO (Central Sport Klub for Moskvas Militærdistrikt). I 1960 tog klubben dens nuværende navn.

Storhedstid 

CSKA vandt 32 sovjetiske mesterskaber i den periode på 46 år, hvor den sovjetiske liga eksisterede. Ingen andre hold vandt mere end fem mesterskaber. Kun seks gange i perioden 1955-89 endte titlen ikke hos CSKA, og holdet vandt 13 mesterskaber i træk fra 1977 til 1989. CSKA var næsten lige så dominerende i Europa Cup'en. I perioden fra 1969 til 1990 blev turneringen kun to gange vundet af andre hold end CSKA.

Anatolij Tarasov, der senere også blev kendt som træner for Sovjetunionens ishockeylandshold, var træner for CSKA i størstedelen af perioden 1946-75. Holdets bedste periode var imidlertid under efterfølgeren Viktor Tikhonov, der var træner fra 1977 til 1996, og som samtidig også var træner for landsholdet i hovedparten af det tidsrum.

Holdet var i stand til at være så dominerende i så lang en periode, fordi hele CSKA-organisationen i Sovjet-tiden var en operativ division af Den Røde Hær. Dermed kunne CSKA drage fordel af, at alle egnede sovjetiske mænd var pålagt at gøre tjeneste i militæret, og klubben kunne dermed optage Sovjetunionens bedste unge ishockeyspillere, når de blev optaget i hæren. I lange perioder var CSKA næsten identisk med Sovjetunionens landshold, hvilket var en af faktorerne bag Sovjetunionens store dominans af landsholdsishockey fra midten af 1950'erne til begyndelsen af 1990'erne. I slutningen af 1980'erne forårsagede CSKA-holdets mangeårige dominans imidlertid et signifikant fald i tilskuertallet i den sovjetiske liga.

En af de mest frygtede kæder i ishockeyhistorien var KLM-kæden fra 1980'erne. Navnet var konstrueret af det første bogstav i de tre spilleres efternavne: Vladimir Krutov, Igor Larionov og Sergej Makarov. Samme med de to backs Vjatjeslav Fetisov og Aleksej Kasatonov var de kendt som "den grønne enhed", fordi de bar grønne trøjer under træning. Alle fem spillere fik i 1989 lov til at skifte til National Hockey League. De fik imidlertid ikke alle succes i Nordamerika. Krutov havde den korteste NHL-karriere og holdt kun én sæson i Vancouver Canucks. Makarov, som vandt Calder Trophy i 1990, og Kasatonov forlod NHL i 1997 efter otte sæsoner. Fetisov og Larionov vandt sammen Stanley Cup to gange med Detroit Red Wings, inden Fetisov indstillede sin karriere i 1998. Larionov vandt Stanley Cup med Detroit for tredje gang i 2002, inden han sluttede karrieren hos New Jersey Devils i 2004.

Fire af de seks spillere, der blev udtaget til IIHF Centennial All-Star Team, havde på et tidspunkt spillet i HK CSKA Moskva: Vladislav Tretjak, Vjatjeslav Fetisov, Valerij Kharlamov og Sergej Makarov.

CSKA og NHL 

CSKA spillede 36 kampe mod NHL-hold fra 1975 til 1991 og endte med en statistik på 26 sejre, to uafgjorte og otte nederlag. 34 af kampene blev spillet som en del af Super Series, herunder turneen i Nordamerika i 1975-76. Super Series introducerede også den legendariske CSKA-målmand Vladislav Tretjak, der senere blev valgt ind i Hockey Hall of Fame, til de nordamerikanske ishockeyfans. Nytårsaften 1975 spillede CSKA mod Montreal Canadiens, der af mange blev anset for NHL's bedste hold, og som senere på sæsonen vandt Stanley Cup. Kampen endte uafgjort 3-3, og blev efterfølgende udråbt som den bedste ishockeykamp nogensinde.

En anden kamp, der huskes, blev spillet den 11. januar 1976 mod Philadelphia Flyers, der på det tidspunkt var forsvarende Stanley Cup-mestre, og som på grund af deres fysiske spillestil var kendt som "Broad Street Bullies". Kampen huskes især for en episode, hvor CSKA's topspiller, Valerij Kharlamov, der ligesom Tretjak senere blev valgt til Hockey Hall of Fame, efter en tackling fra Philadelphias Ed Van Impe blev liggende på isen i et minut. CSKA's træner, Konstantin Loktev, kaldte sine spillere af isen i protest mod, at Philadelphia-spilleren ikke blev idømt en straf. NHL-præsident Clarence Campbell beordrede dem imidlertid til at fuldføre kampen, der blev tv-transmitteret i flere lande – ellers ville det sovjetiske ishockeyforbund ikke blive betalt for kampen. CSKA-holdet indvilligede til sidst i at spille kampen færdig og tabte 4-1.

Spillere fra CSKA Moskva har efterladt et betydeligt aftryk på NHL. Den største betydning havde de måske for Detroit Red Wings i midten af 1990'erne. Sergej Fedorov, Vladimir Konstantinov og Vjatjeslav Kozlov havde allerede etableret sig som nøglespillere for Red Wings, da Fetisov og Larionov gjorde dem selskab og dannede Russian Five. Disse fem spillere spillede en afgørende rolle i holdets to Stanley Cup-triumfer i 1997 og 1998. Efter Konstantinovs skade den 13. juni 1997, der betød enden på hans karriere, blev truppen udvidet med Dmitrij Mironov. Men eftersom Konstantinov på trods af sin skade stadig figurerede i Detroits trup i den efterfølgende sæson, var der seks tidligere CSKA-spillere på det hold, der vandt Stanley Cup i 1998, hvilket var rekord.

Efter Sovjet-tiden 

I slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne faldt CSKA's styrke betydeligt. Efter en konflikt med Viktor Tikhonov, forlod holdets største stjerner, herunder Fetisov, Larionov, Krutov og Kasatonov, holdet for at gøre karriere i NHL. I 1990'erne blev de efterfulgt af yngre talenter som Pavel Bure, Sergej Fedorov og Sergej Samsonov. Efter et opgør med klubledelsen, dannede Viktor Tikhonov sit eget hold under navnet HK CSKA, der spillede to sæsoner i Ruslands Superliga, men som i 2002 blev genforenet med den oprindelige klub.

Selvom CSKA efter Sovjetunionens opløsning forblev et af Ruslands stærkeste hold, lykkedes det ikke at vinde en national titel før i 2015, hvor holdet blev russiske mestre ved at vinde grundspillet i den Kontinentale Hockey-Liga. I KHL-slutspillet om Gagarin-pokalen er det imidlertid ikke lykkedes for holdet at spille sig videre fra konferencesemfinalerne, og i 2011 kvalificerede holdet sig endda slet ikke til slutspillet.

Titler

Nationale titler 
  Sovjetisk mester (32 titler): 1948, 1949, 1950, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989.
  Sovjetisk pokalmester (11 titler): 1954, 1955, 1956, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1973, 1977, 1979, 1988 
  Russisk mester (1 titel): 2015.

Internationale titler 
 Mesterholdenes Europa Cup (20 titler): 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.
 Spengler Cup (1 titel): 1991

Sæsoner

Trænere 

To af CSKA's trænere har trænet holdet i meget lange perioder. Anatolij Tarasovs tre perioder som træner i perioden 1947-74 varede sammenlagt 25 år, mens Viktor Tikhonov i alt var cheftræner i 21 år, fordelt på to perioder.

 Pavel Korotkov, 1946-47
 Anatolij Tarasov, 1947 - 31. december 1960
 Aleksandr Vinogradov, 1. januar 1961 - 31. maj 1961
 Jevgenij Babitj, 1. juni 1961 - 22. november 1961
 Anatolij Tarasov, 22. november 1961 - 31. maj 1970
 Boris Kulagin, 1. juni 1970 - 17. november 1970
 Anatoly Tarasov, 17. november 1970 - 31. maj 1974
 Konstantin Loktev, 1. juni 1974 - 30. maj 1977
 Viktor Tikhonov, 1. juni 1977 - 19. april 1996
 Aleksandr Voltjkov, 19. april 1996 - 17. april 1998
 Boris Mikhailov, 17. april 1998 - 24. januar 2000
 Vladimir Krutov, 24. januar 2000 - 8. december 2001
 Irek Gimajev, 8. december 2001 - 13. juni 2002
 Vladimir Semenov, 13. maj 2002 - 1. august 2002
 Viktor Tikhonov, 1. august 2002 - 28. april 2004
 Vjatjeslav Bykov, 28. april 2004 - 6. april 2009
 Sergej Nemtjinov, 26. maj 2009 - 31. marts 2011
 Július Šupler, 31. marts 2011 - 22. februar 2012
 Vjatjeslav Butsajev, 22. februar 2012 - 15. maj 2012
 Valerij Bragin, 15. maj 2012 - 15. december 2012
 Vjatjeslav Butsajev, 17. december 2012 - 25. juni 2013
 John Torchetti, 25. juni 2013 - 17. april 2014
 Dmitrij Kvartalnov, 18. april 2014 - nu

Kilder / eksterne henvisninger 
 HK CSKA Moskva 
 Hockey Archives: URSS 1946-47 - Russie 1994-95 
 ESPN - Russians regroup on other side of the red line (14. februar 2002)

Noter 

Ishockey i Sovjetunionen
Ishockeyklubber i Rusland
Sport i Moskva
Ishockeyklubber i KHL
Etableret i 1946